Êunomo pode se referir a:

 Êunomo (cidade) - antiga cidade da Cária, na Ásia Menor
 Êunomo (almirante) - almirante ateniense durante a Guerra Coríntia (século IV a.C.)
 Êunomo de Esparta - rei espartano da dinastia euripôntida (reinou de 800 a.C. até 780 a.C.) 

Eunomo